„Góralczyk” – pseudonim Franciszka Białasa

Polacy i Polki noszący nazwisko Góralczyk 
 Bogdan Góralczyk – politolog, sinolog, dyplomata, publicysta
 Elżbieta Góralczyk (ur. 1950, zm. 2008) – aktorka filmowa
 Feliks Góralczyk (ur. 1950, zm. 1980) – hokeista na lodzie, olimpijczyk
 Jolanta Góralczyk (ur. 1958) – aktorka
 Józef Andrzej Góralczyk (ur. 1924, zm. 2006) – profesor ekonomiki rolnictwa
 Krzysztof Góralczyk (ur. 1953) – polityk i przedsiębiorca
 Maria Góralczyk (ur. 1981) – aktorka i modelka
 Paweł Góralczyk (ur. 1943) – rzymskokatolicki duchowny, pallotyn, profesor teologii moralnej
 Robert Góralczyk (ur. 1943, zm. 1984) – hokeista na lodzie
 Robert Góralczyk (ur. 1974) – trener piłkarski
 Zdzisław Góralczyk (ur. 1936) – polski dyplomata i nauczyciel akademicki
 Zofia Góralczyk-Markuszewska (ur. 1933, zm. 2009) – artysta plastyk